Ситковецкий — еврейская фамилия. Известные носители:

 
 Ситковецкий, Виталий Григорьевич (1927—?) — альтист, сын Г. М. Ситковецкого.
 Ситковецкий, Дмитрий Юлианович (род. 1954) — скрипач, сын Ю. Г. Ситковецкого.
 Ситковецкий, Григорий Моисеевич (1897—1970) — музыкальный педагог.
 Ситковецкий, Юлиан Григорьевич (1925—1958) — скрипач, сын Г. М. Ситковецкого.